Александров, Сергей:
 Александров, Сергей (1910—1946) — советский футболист.
 Александров, Сергей Алексеевич (род. 1989) — российский бодибилдер.
 Александров, Сергей Алексеевич (род. 1956) — музыкант, лидер группы «Джонатан Ливингстон».
 
 Александров, Сергей Кириллович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Александров, Сергей Леонидович (1973—2018) — советский, украинский и российский футболист.
 Александров, Сергей Михайлович (род. 1965) — советский и молдавский футболист.
 Александров, Сергей Никитович (род. 1956) — художник, художник-живописец, заслуженный художник России.
 
 Александров, Сергей Павлович (1915—1963) — советский театральный художник
 Александров, Сергей Сергеевич (1906—1971) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации.